Чемпионат мужской Высшая лига, 3-й по значимости дивизион чемпионата России по баскетболу среди мужских команд, проводился под эгидой РФБ. Регулярный чемпионат Высшей лиги 2012/2013 среди 16 команд был проведён с 15 октября 2012 года по 23 марта 2013 года. Матчи плей-офф прошли в апреле 2013 года.

Участники

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном

Регламент 
Игры в сезоне 2012/2013 проводятся следующим образом:
 Регулярный чемпионат

1 этап -Дивизион Центр, Дивизион Восток и Дивизион Юг раздельно по две игры в 2 круга (две дома, две на выезде).

2 этап -Группа А, Группа Б и Группа В проводят игры в каждой группе раздельно по одной игре в 2 круга.

 Плей-офф: 
Команды распределены по группам Группа Г, Группа Д (1-8 места), Группа Е и Группа Ж (9-16 места) проводят между собой по одной игре в 1 круг.

По 2 команды занявшие первое и второе места в группе Г и группе Д разыгрывают 1-4 место. Остальные команды по аналогичной схеме разыгрывают остальные места.

1 место Группы Г - 2 место Группы Д;
2 место Группы Г - 1 место Группы Д.

Турнирная таблица

Регулярный чемпионат 1 этап 
 Дивизион Центр 

 Дивизион Восток

 Дивизион Юг

Регулярный чемпионат 2 этап 
 Группа А 

 Группа Б 

 Группа В

Плей-офф

Серии 1/4 финала 
Круговой турнир 2 группы по 4 команды. Даты матчей: с 9 апреля по 11 апреля 2013 года 
 Группа Г 

 Группа Д

Финал

Утешительный финал (5-8 место)

Турнир (9-16 места) 
 Группа Е

 Группа Ж

 2 -ой Финал (9 - 12 места)

2 ой Утешительный финал (13 - 16 место)

Итоговое расположение команд

Лидеры сезона

Личные награды 
MVP сезона -

Символическая пятёрка:

См. также 
 Единая лига ВТБ 2012/2013
 Суперлига 2012/2013 (баскетбол)
 Кубок России 2012/2013

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт РФБ

Чемпионат России по баскетболу
2012 год в баскетболе
2013 год в баскетболе